Чёртик — маленький чёрт:

Литературные произведения 
 «Чёртик» — святочный рассказ Алексея Ремизова 1907 года.
 «Чёртик» — пьеса Велимира Хлебникова.

Литературный персонаж 
 Чёртик — персонаж из книг про Гарри Поттера.